Musée de l'éducation peut faire référence à :
 Musée national de l'Éducation, à Rouen, créé en 1879 
 Musée Aubois d'histoire de l'éducation, à Troyes, créé en 1976
 Musée de l'éducation de Nevers, à Nevers